Gatling steht für:
 Chris Gatling (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler
 Richard Jordan Gatling (1818–1903), amerikanischer Erfinder
 Gatling-Repetiergeschütz, eine nach dem Erfinder Richard Gatling benannte automatische Schusswaffe
 Gatling (Waffenklasse), verschiedene Waffen, die nach dem Gatling-Prinzip aufgebaut sind
 USS Gatling (DD-671), Zerstörer der US-Navy